Le Saudi PSA Women’s Squash Masters 2018 est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Riyad du 7 au  et rentre dans l'histoire en étant la première compétition féminine de squash en Arabie saoudite.

Ce tournoi prévu initialement en 2017 est reporté à deux reprises par manques d'arbitres féminins. L'Anglaise Emily Whitlock refuse d'y participer pour protester de la condition des femmes en Arabie Saoudite. L'Anglaise Laura Massaro,  mondiale est également absente ainsi que la star américaine Amanda Sobhy, qui après une absence d'une année pour rupture du tendon d'Achille, planifie son retour pour le Tournament of Champions chez elle à New York.

En demi-finale, l’Égypte place quatre représentantes, ce qui est historique en tournoi PSA World Series et la finale voit la revanche du championnat du monde disputé trois semaines plus tôt avec Nour El Sherbini qui s'impose face à Raneem El Weleily.

Dotation et points 
La dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 
 Page PSA

Squash en Arabie saoudite
Événement sportif international en Arabie saoudite
Sport en Arabie saoudite en 2018
PSA World Series 2018
Sport en janvier 2018